Cynthiana désigne :

La ville de Cynthiana, dans l’Indiana ;
La ville de Cynthiana, dans le Kentucky ;
La ville de Cynthiana, dans l’Ohio.